A Filmio a Nemzeti Filmintézet 2020-ban indított saját VOD (video-on-demand) streamingplatformja. A filmtár célja a közelmúlt magyar alkotásainak és a régmúlt felújított klasszikusainak a nagyközönség számára elérhetővé tétele.

Jellemzői 
Az induláskor, 2020. november 19-én közel 160 alkotás vált elérhetővé, azóta az NFI heti két (esetenként több) alkotással bővíti a kínálatot – az új feltöltések minden csütörtökön 00:00-kor válnak elérhetővé.

Az egyes egyedi feltöltések néha követik az aktualitásokat, ilyen volt például a holokauszt emléknapja alkalmából feltöltött filmek 2021. április 15-én vagy a Jankovics Marcell halála után nem sokkal az emlékére a szokásos menetrenden kívül feltöltött Az ember tragédiája c. film is.

Az előfizetéssel elérhető filmek mellett felkerülnek a Filmióra csak kölcsönözhető filmek is, melyekért egy meghatározott ideig felárat kell fizetni, de egy bizonyos idő letelte után ugyanúgy az előfizetéses tartalom részei lesznek.

Rendszeresen ingyenesen elérhetőek bizonyos tartalmak korlátozott ideig, többnyire valamilyen aktuális eseményhez (ünnep, évforduló, megemlékezés stb.) kapcsolódva.

2021 novemberében már mintegy 400 filmalkotás elérhető a szolgáltatáson keresztül. A szolgáltatás november 19-én ünnepelte az egyéves születésnapját, és ebből az alkalomból 12 alkotással bővült a kínálat, köztük Huszárik Zoltán restaurált rövidfilmjeivel.

2021 decemberében 8 animációs sorozat került fel a szolgáltatásra. Ezek az első feltöltések a sorozat műfajban.

Jegyzetek 

Video on demand szolgáltatások
Magyar filmművészet